Camilo est un prénom et un nom de famille portugais et espagnol. Il peut désigner :

Prénom 
Camilo Castelo Branco, écrivain portugais.
Camilo Cienfuegos, révolutionnaire cubain.
Camilo Gómez, cycliste colombien.
Camilo José Cela, prix Nobel de littérature espagnol.
Camilo Romero, footballeur mexicain.
Camilo Torres Restrepo, un prêtre et révolutionnaire
Camilo Villegas, golfeur colombien.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Camilo (1988-), Camilo Sanvezzo, footballeur brésilien.
 Camilo (1999-), Camilo Reijers de Oliveira, footballeur brésilien

Patronyme 

 Francisco Camilo (1610-1673), peintre espagnol.
 Michel Camilo (1954-), pianiste de jazz dominicain.
 Tiago Camilo (1982-), judoka brésilien.